Yellow puede referirse a:
Yellow (canción de Coldplay), una canción de la banda inglesa de rock alternativo Coldplay; o
Yellow (manga), un manga japonés del género yaoi de la autora Makoto Tateno.

Automovilismo 

 Yellow Cab, empresa Automotriz dedicada a la Manufacturación de Taxis entre 1915 y 1930